François Letellier peut désigner :

 François Letellier (1726-?), religieux et homme politique français, député aux états généraux de 1789
 François Letellier (1740-1812), homme politique français ;
 François Letellier (1968-), informaticien français.

Voir aussi 

 Francis Letellier (1964-), journaliste français ;
 François le Tellier (1630-1708), évêque français ;
 Louis-François-Marie Le Tellier de Barbezieux (1668-1701), homme politique français.